Гинецинский — фамилия; имеет женскую форму Гинецинская.
 Гинецинский, Александр Григорьевич (1895—1962) — советский физиолог, ученик Л. А. Орбели.
 Гинецинский, Владислав Ильич (1940—2014) — советский и российский учёный, доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.
 Гинецинский, Илья Григорьевич (1892—1962) — советский музыкант, скрипач, дирижёр.

 Гинецинская, Татьяна Александровна (1917—2009) — зоолог, паразитолог, доктор биологических наук, профессор.